Rutile est un nom commun, ou plus rarement un nom propre, qui peut désigner :

Nom commun 
 Rutile, espèce minérale composée de dioxyde de titane de formule TiO2, avec des traces de Fe (près de 10 % parfois), Ta, Nb, Cr, V, Sn.

Saint des Églises chrétiennes 
 Rutile ou Rutilius († vers 211), martyr en Afrique sous Septime Sévère ; saint des Églises  chrétiennes célébré le 2 août.

Auteur 
 Rutile (Maeva Poupard), autrice française de bande dessinée.

Notes et références